Фаррис (также Фэррис; , ) — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Фаррис, Барбара (род. 1976) — американская баскетболистка и тренер.
 Фэррис, Вудбридж (1853—1928) — американский политик, 28-й губернатор Мичигана.
 Фэррис, Дионн (род. 1968) — американская певица и автор песен.
 Фаррис, Джошуа (род. 1995) — американский фигурист.
 Фаррис, Рой Уэйн (род. 1953;, более известный как Хонки-тонк Мен) — американский рестлер.

См. также